Соревнования по спортивной гимнастике на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 7 по 10 июля 2013 года в Казани, Россия. Всего было разыграно 14 комплектов наград.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Спортивная гимнастика на сайте Универсиады
 Летняя Универсиада 2013 — Спортивная гимнастика — Техническое руководство

Спортивная гимнастика на летней Универсиаде 2013